Gai Atili Règul Serrà, cònsol el 257 aC i el 250 aC
 Gai Atili Règul, cònsol el 225 aC
 Livineu Règul, senador romà
 Luci Livineu Règul, militar romà amic de Ciceró
 Marc Aquili Règul, informador de Neró
 Marc Atili Règul (cònsol 335 aC), cònsol el 335 aC
 Marc Atili Règul (cònsol 294 aC), cònsol el 294 aC
 Marc Atili Règul (cònsol 267 i 256 aC), cònsol el 267 aC i el 256 aC
 Marc Atili Règul (cònsol 227 i 217 aC), cònsol el 227 aC i el 217 aC
 Marc Livineu Règul, amic de Ciceró
 Marc Metili Règul, cònsol el 157 aC
 Rosci Règul, cònsol sufecte l'any 69